Раджгарх может означать:

 Раджгарх — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Раджгарх — туземное княжество Британской Индии.
 Раджгарх — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.